Auson ist

 der okzitanische Name von Auzon
 der deutsche Name von Ausonius